Ива́н Лавре́нтьев:
 Лаврентьев, Иван Дементьевич (1925—2010) — советский полковник.
 Лаврентьев, Иван Егорович (1879—1937) — сельский учитель, депутат Государственной думы I созыва.